Западини (у геології)
 Западини тіла (у будові тіла)